Медаль «За відвагу» — державна нагорода в низці країн.

Серед них:
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода невизнаної республіки Абхазія
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода Білорусі
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода Вірменії
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода Ізраїлю
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода невизнаної Придністровської Молдавської Республіки
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода Російської Федерації
 Медаль «За відвагу» — державна нагорода СРСР